Салащенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Салащенко, Иван Архипович — советский государственный и хозяйственный деятель. 
 Салащенко, Иван Евменьевич (1901—1961), советский военачальник, полковник.
 Салащенко, Николай Николаевич (род. в 1941), российский учёный-физик.